Украинский научно-исследовательский институт промышленной медицины (УкрНИИпроммед) — государственная медицинская научная организация в городе Кривой Рог.

История 
Основан в 1955 году, согласно распоряжению № 1593-р Совета Министров СССР от 5 февраля 1955 года, распоряжению № 292-р Совета Министров УССР от 18 марта 1955 года, приказу Министра здравоохранения от 21 марта 1955 года, как Криворожский филиал Харьковского научно-исследовательского института гигиены труда и профзаболеваний.

В 1956 году, согласно распоряжению № 1039-р Совета Министров СССР от 13 октября 1956 года, приказом по Министерству здравоохранения СССР № 481 от 22 октября 1956 года, Криворожский филиал реорганизован в Криворожский научно-исследовательский институт гигиены труда и профзаболеваний.

На 1969 год в структуре института было 10 лабораторий. На 1979 год — 4 отдела (в числе — клинический на 2 отделения) и 7 лабораторий.

В 1996 году Криворожский НИИ гигиены труда и профзаболеваний стал главным учреждением Министерства охраны здоровья Украины.

Характеристика 
Государственное предприятие в структуре Министерства охраны здоровья Украины.

Институт проводит научные исследования по изучению влияния физико-химических и биологических производственных процессов, окружающей среды на здоровье человека и способы его защиты. Комплексное изучение и лечение профзаболеваний работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

При институте действует научная библиотека.

Директора 
 Стеженская Елена Ивановна;
 Шумаков Александр Григорьевич;
 Шевченко Андрей Моисеевич;
 Макаренко Николай Александрович; 
 Карнаух Николай Гаврилович (с 1989);
 Ковальчук Тамара Антоновна.

Примечания

Источники 
 

 
 Український НДІ промислової медицини відсвяткував своє 50-річчя / В. О. Лісобей // Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2005. — № 1. — С. 140.
 Нарис з історії державної установи «Український науково-дослідний інститут промислової медицини». // Криворіжжя — славетний гірничий край: матеріали Міської науково-практичної краєзнавчої конференції, присвяченої 100-річчю надання Кривому Рогу статусу міста (Кривий Ріг, 20 квітня 2018 року) / Криворізькій професійний гірничо-металургійний ліцей; відп. ред. Тротнер В. В. — Кривий Ріг, 2018. — 264 с. — С. 27—33.

Ссылки 
 Украинский научно-исследовательский институт промышленной медицины в Криворожском ресурсном центре.
 Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут промислової медицини».
 Український НДІ промислової медицини.

Наука в Кривом Роге
Научные институты Украины
Научные институты СССР
Медицинские научно-исследовательские институты